

Patronyme 

 Kazuhiko Nishi, informaticien japonais.
 Shannon Nishi, karatéka américaine.
 Takeichi Nishi, officier de l'armée japonaise.

Bâtiment 
 Le stade Mie Nishi, stade de la ville de  São Paulo (Brésil).